Fasch steht für:
 Fasch, Synonym für Farce im Sinn von zerkleinertem Fleisch, siehe Faschieren/Farce (Küche)
 Fasch (Einheit), altes Stückmaß

Personen:
 August Heinrich Fasch (1639–1690), deutscher Mediziner und Botaniker
 Carl Friedrich Christian Fasch (1736–1800), deutscher Musiker, Komponist, Musikpädagoge und Chorgründer
 Elisabeth Katschnig-Fasch (1947–2012), österreichische Volkskundlerin und Kulturanthropologin
 Johann Friedrich Fasch (1688–1758), deutscher Musiker und Komponist